Sławomir Zieliński (1922–1944) – powstaniec warszawski, żołnierz Armii Krajowej
 Sławomir Zieliński (ur. 1955) – polski dziennikarz radiowy i telewizyjny
 Sławomir Zieliński (ur. 1963) – polski duchowny katolicki, teolog